Якшин — фамилия. Известные носители:

 Якшин, Аким Васильевич (1898—1979) — командир 66-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал-майор.
 Якшин, Алексей Иванович (1907 — ?) — советский инженер-радиотехник.
 Якшин, Герман Васильевич (1925—2010) — участник Великой Отечественной войны, общественный и хозяйственный деятель Советского Союза и РФ.